Rejon nowoodeski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1428 km² i liczy około 38 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Nowa Odessa.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 17 silskich rad, obejmujących w sumie 40 wsi i 1 osadę.

Miejscowości rejonu